Big East Conference – conference dello sport NCAA nata nel 1979 e sostituita nel 2013
 Big East Conference – conference di pallavolo femminile affiliate alla NCAA Division dal 1982 al 2012
 Big East Conference – conference dello sport NCAA nata nel 2013
 Big East Conference – conference di pallavolo femminile affiliate alla NCAA Division dal 2013